

Toponyme  

 Vallois, une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Lorraine ;
 Les Vallois, une commune française située dans le département des Vosges, en région Lorraine ;
 Sans-Vallois, une commune française située dans le département des Vosges, en région Lorraine ;
 Dommartin-lès-Vallois, une commune française située dans le département des Vosges, en région Lorraine.

Patronyme  

 Claude Vallois (1927-2009), un peintre français ; 
 Claude Vallois, un chanteur, musicien et compositeur français ; 
 Henri-Victor Vallois ou Henri Vallois (1889-1981), un anthropologue et paléontologue français ;
 Jacques Marie Jean Vallois (1907-1990), un général de corps aérien ;
 Mathurine de Vallois, également connue sous le nom de Mathurine la Folle (fl. 1589 - fl. 1627), une bouffonne française ;
 Philippe Vallois (né en 1948), un cinéaste français.

Divers 
 Galerie Vallois (ou galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois), une galerie d’art contemporain, située à Paris
 Musée industriel de la corderie Vallois, un musée situé à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime) en France
 Square Frédéric-Vallois, une voie du  de Paris, en France

Patronyme normand